Беломорье имеет следующие значения:

 Беломорье (Греция) — историко-географическая область в Греции, которая после распада Османской империи и начала территориальной экспансии Болгарии принадлежала последней до 1918 года и занимала регион Западной Фракии и часть Македонии между реками Струма и Места.
 Беломорье (Россия) — географическая область в России, название всего побережья Белого моря и прилегающих районов.
 Беломорье (посёлок) — посёлок в Катунинском сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Беломорье (санаторий) — бальнеологический равнинный курорт таёжной зоны в Архангельской области.

См. также 
 Беломорск (значения)
 Беломорская (значения)